Fulen ist der Name 

 eines 2'410 Meter hohen Gipfels im Mürtschenstock, Kanton Glarus, Schweiz
 eines 2'490 Meter hohen Gipfels in der Chaiserstockkette der Schwyzer Alpen auf der Grenze vom Kanton Schwyz zum Kanton Uri, Schweiz
 des 2'801 Meter hohen Bös Fulen auf der Grenze vom Kanton Schwyz zum Kanton Glarus, Schweiz

Siehe auch
 Fuhlen
 Fullen